Bengt Samuelsson
Magnus Samuelsson
Lennart Samuelsson
Desambiguações de sobrenomes